Мемориал «Скорбящая мать» установлен в Уфе, в районе Черниковка на ул. Комарова, у Парка Победы, и посвящён воинам-уроженцам Башкортостана, погибшим в локальных военных конфликтах.

История 

Мемориал был установлен 25 октября 2003 года. Автором мемориала является Николай Александрович Калинушкин (25.01.1948 — 20.05.2004). Эскиз памятника был создан в 1998 г. после завершения строительства Парка Победы.

Памятник представляет собой портал, напоминающий силуэт дома культовой постройки (мусульманской и христианской), в котором на небольшом постаменте установлена бронзовая скульптура Матери. На фронтоне, в верхней части портала, размещены стеклянные тонированные полосы бледно-розового цвета.
Рядом с памятником установлены две стелы из 60 плит черного гранита — габбро с высеченными фамилиями 685 уроженцев Башкортостана, павших в «горячих точках» мира с 1951 года.

На мемориале на башкирском и русском языках высечены такие строки:

А нам с тобой не повезло: 
К любимым нам не возвратиться. 
Но матери всему назло
В толпе все ищут наши лица.
Все ждут, что мы придем домой,
Привычно постоим у двери.
Что мы убитые с тобой —
Они до смерти не поверят.
Вы верьте, мамы, мы живем,
Совсем вы нас не хороните.
Мы в добрых снах домой придем,
Вы только ждите, ждите, ждите…
Придем, обнимем нежно вас.
И слезы радости прольются.
Пускай не сами в этот час,
Пусть души наши к вам вернутся.

Яҙмаған беҙгә бәхеттәр:
Беҙ — һөйөлөп туймағандар.
Тик әсәләр һаман көтә,
Өмөттәрен юймағандар.
Һиҫкәнәләр, беҙҙер тиеп,
Елдәр ҡаҡһа ишек-ҡапҡа,
Улым тере, тере, тиеп,
Ышанмайса «ҡара» хатҡа.
Хәтерҙәрҙә йәшәгәндә
Ябылмаҫтар ҡайтыр юлдар,
Татлы төштәргә инербеҙ —
Шәһит булып ҡалған улдар.
Талпынып, йәнебеҙ осор,
Әсәйҙәр, һеҙ ҡалған яҡҡа.
…Беҙҙе үлем ала алмай
Хәтер тере тотҡан саҡта.

Имя автора мемориала Калинушкина Н. А. отлито на чугунной плите, которая вмурована позади памятника. Перевод на башкирский — члена Союза писателей РФ Гузаль Ситдыковой.

Ссылки 
 Памятники монументального искусства Уфы
 Панорама мемориала
 «Бельские просторы», № 2, 2007 г.
 Ситдиҡова Гүзәл. Беҙҙе үлем ала алмай хәтер тере тотҡан саҡта. — «Башҡортостан», 23 февраля, 2013

Памятники Уфы